La Second Division 1900-1901 fu il nono campionato avente questa dicitura, e vide la vittoria del Grimsby Town.

Andrew Swann (Barnsley) fu il miglior marcatore del torneo con 18 gol.

Squadre partecipanti 

 Burton Swifts

 Gainsborough Trinity

 New Brighton Tower

 Stockport County

Classifica finale

Tabellone

Record
 Maggior numero di vittorie:
 Minor numero di sconfitte:
 Migliore attacco:
 Miglior difesa:
 Miglior media reti:
 Maggior numero di pareggi:
 Minor numero di pareggi:
 Maggior numero di sconfitte:
 Minor numero di vittorie:
 Peggior attacco:
 Peggior difesa:
 Peggior media goal:

Note

Fonti e bibliografia

Voci correlate 
First Division 1900-1901
FA Cup 1900-1901

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1900
Calcio nel 1901